Maines ist der Familienname folgender Personen:

 Dan Maines (* 1971), US-amerikanischer Bassist der Band Clutch
 John Maines (* 1948), britischer Musiker
 Lloyd Maines (* 1951), US-amerikanischer Musikproduzent
 Natalie Maines (* 1974), US-amerikanische Countrysängerin
 Nicole Maines (* 1997), amerikanische Schauspielerin 
Rachel P. Maines (* 1950), amerikanische Technikhistorikerin 

Sonstiges:

 Mount Maines, Berg im Enderbyland, Antarktika

Siehe auch:

 Maine (Begriffsklärung)
 Maynes